Витасовци (Витасавци) су насељено мјесто у општини Нови Град, Република Српска, БиХ.

Становништво

Референце

Види још 

 Општина Нови Град

Општина Нови Град
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини